Шюкрю Гюлесин (; ) — турецкий футболист, нападающий.

Карьера 
Первоначально, в молодёжных клубах, где Шюкрю Гюлесин начал играть, он был голкипером, но вскоре его поставили на место форварда, где он и остался до конца своей карьеры, которую он начал в клубе «Бешикташ» в 1940 году. Гюлесин выступал за Бешикташ на протяжении 10 лет, исключая сезон 1944-1945, когда он играл за «Анкарагюджю». За 10 лет он 6 раз выиграл чемпионат Стамбула и 2 раза кубок Стамбула. Прославился Гюлесин и тем, что много голов забивал в главных турецких дерби, в которых он 13 раз поражал ворота «Галатасарая» и 9 раз огорчал голкипера «Фенербахче».

В 1950 году Гюлесин перешёл в итальянский клуб «Лацио», но не смог удержаться в клубе из-за тогдашнего тренера клуба Марио Спероне, который видел в высоком (а Гюлесин был под два метра ростом) и габаритном (вес форварда был порядка ста килограмм) форварде центрального полузащитника, навыков игры в центре поля у турка, конечно, не было и он был передан в аренду «Палермо», где дебютировал в октябре в матче против «Милана», и в котором он стал лучшим бомбардиром сезона, а клуб занял 10-е место, наивысшее с 1935 года. Этот успех позволил Гюлесину вернуться в «Лацио» и стать вновь лучшим бомбардиром клуба с 16-ю забитыми мячами. Но остаться в Риме у Гюлесина не получилось, он вёл роскошный образ жизни, вмещающий дорогие машины, сигары и спиртное, которым он даже развлекался за день до матчей. В команде отношения также не сложились, Гюлесин был известен своим бурным нравом, он часто дрался на поле и вне его, Гюлесин совершенно не выносил упрёков в свой адрес, однажды он преследовал главного тренера «Лацио» Джузеппе Бигоньо с ножом, после того как Бигоньо сказал, что весы под турком на взвешивании показали более 100 килограммов. Покинув «Лацио», Гюлесин вернулся в «Палермо», но там не задержался и уехал в Турцию, где в «Галатасарае» завершил свою карьеру.

Завершив карьеру игрока, Гюлесин стал работать в техническом комитете национальной сборной, а затем в администрации «Бешикташа». Немного Гюлесин поработал и в спортивной журналистике. Скончался Шюкрю 10 июля 1977 года от сердечного приступа.

Примечания

Ссылки 
 Звёзды «Палермо»
 Статья на bjk.com.tr
 Профиль на interlog.it
 Статья на sanalhaber.net
 Профиль на besiktas.ws

Футболисты Турции
Игроки сборной Турции по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1948 года
Игроки ФК «Бешикташ»
Игроки ФК «Анкарагюджю»
Игроки ФК «Палермо»
Игроки ФК «Лацио»
Игроки ФК «Галатасарай»